Původně nizozemské příjmení De Vos či deVos, psané také Devos, nosí více osobností:

 Betsy DeVosová – americká politička ze státu Michigan,
 Danny Devos alias DDV – belgický umělec, 
 Dick DeVos – americký podnikatel, manžel Betsy DeVosové a syn Raymonda Devose 
 Emmanuelle Devosová – francouzská herečka, 
 Jason de Vos – kanadský sportovní komentátor a fotbalista, 
 Paul de Vos – vlámský barokní malíř,
 Raymond Devos – belgický francouzsky mluvící komik a klaun,
 Richard DeVos, také Richard DeVos, Sr., také Richard M. DeVos, Sr. – americký podnikatel, zakladatel společnosti Amway, otec Dicka DeVose